Coon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Coon Island (Dixie County, Florida)
 Coon Island (Liberty County, Florida)
 Coon Island (St. Lucie County, Florida)
 Coon Island (Georgia)
 Coon Island (Illinois)
 Coon Island (Kalifornien)
 Coon Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Coon Island (Ouachita Parish, Louisiana)
 Coon Island (Missouri)
 Coon Island (Oregon)
 Coon Island (South Carolina)
 Coon Island (Texas)
 Coon Island (Washington)